In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Braunschweig aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Ratswahlen ab 1946 und der Stadtbezirksräte ab 2001 angegeben.

In der ersten Liste werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die häufig im Stadtparlament vertreten waren. Die anderen Ergebnisse kleiner Parteien liegen nicht vor.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 DRP: Deutsche Reichspartei
 Basis: dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Frei-Soziale Union
 Grüne: Grüne
 ab 1996: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 2001: PDS
 2006: Linke/PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland

Wählergruppen 

 BfB: Bürger für Braunschweig
 BIBS: Bürgerinitiative Braunschweig
 FWBS: Freie Wählergemeinschaft Braunschweig-Süd
 bis 2016 als FWHM: Freie Wählergemeinschaft Heidberg-Melverode
 LiLi BS: Linke Liste Braunschweig
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Wahlergebnisse von 1946 bis 1968 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Wahlergebnisse ab 1972 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirksratswahlen 

22 ehemals selbstständige Gemeinden wurden 1974 nach Braunschweig eingemeindet. Sie wurden zu zwölf Ortschaften zusammengefasst, die je einen Ortsrat als Vertretung hatten. 1981 wurde die Stadt in 22 Stadtbezirke eingeteilt, die durch Zusammenschlüsse zunächst auf 19 reduziert wurden. Seit dem 1. November 2021 ist die Stadt in 12 Stadtbezirke eingeteilt. Für jeden Stadtbezirk wird ein Stadtbezirksrat gewählt. Die Ergebnisse aller Stadtbezirksräte, die durch die Zusammenlegungen 2021 unberührt blieben, finden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Ergebnisse 2001–2016

Stadtbezirk 111 Wabe-Schunter 

2011 wurde der Stadtbezirk Wabe-Schunter mit dem Stadtbezirk 112 Bienrode-Waggum-Bevenrode zum Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach zusammengeschlossen. Die Ergebnisse seit 2011 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 112 Bienrode-Waggum-Bevenrode 

2011 wurde der Stadtbezirk Bienrode-Waggum-Bevenrode mit dem Stadtbezirk 111 Wabe-Schunter zum Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach zusammengeschlossen. Die Ergebnisse seit 2011 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 113 Hondelage 

2021 wurde der Stadtbezirk Hondelage mit dem Stadtbezirk 114 Volkmarode zum Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 114 Volkmarode 

2021 wurde der Stadtbezirk Volkmarode mit dem Stadtbezirk 113 Hondelage zum Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet 

Bei den Bezirkszusammenlegungen 2021 blieb der Bezirk Östliches Ringgebiet unverändert bestehen. Die Ergebnisse seit 2001 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stadtbezirk 131 Innenstadt (bis 2006: 221) 

2021 wurde der Stadtbezirk Innenstadt mit dem Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof zum Stadtbezirk 130 Mitte zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof (bis 2006: 222) 

2021 wurde der Stadtbezirk Viewegsgarten-Bebelhof mit dem Stadtbezirk 131 Innenstadt zum Stadtbezirk 130 Mitte zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (bis 2006: 214) 

2021 wurde der Stadtbezirk Stöckheim-Leiferde mit dem Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode zum Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode 

2021 wurde der Stadtbezirk Heidberg-Melverode mit dem Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde zum Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode (ab 2021: 212) 

Bei den Bezirkszusammenlegungen 2021 blieb der Bezirk Südstadt-Rautheim-Mascherode unverändert bestehen. Die Ergebnisse seit 2001 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stadtbezirk 221 Weststadt (bis 2006: 311) 

Bei den Bezirkszusammenlegungen 2021 blieb der Bezirk Weststadt unverändert bestehen. Die Ergebnisse seit 2001 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien (bis 2006: 312) 

2021 wurde der Stadtbezirk Timmerlah-Geitelde-Stiddien mit den Stadtbezirken 223 Broitzem und 224 Rüningen zum Stadtbezirk 222 Südwest zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 223 Broitzem (bis 2006: 313) 

2021 wurde der Stadtbezirk Broitzem mit den Stadtbezirken 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien und 224 Rüningen zum Stadtbezirk 222 Südwest zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 224 Rüningen (bis 2006: 314) 

2021 wurde der Stadtbezirk Rüningen mit den Stadtbezirken 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien und 223 Broitzem zum Stadtbezirk 222 Südwest zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (bis 2006: 320) 

Bei den Bezirkszusammenlegungen 2021 blieb der Bezirk Westliches Ringgebiet unverändert bestehen. Die Ergebnisse seit 2001 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (bis 2006: 413) 

2021 wurde der Stadtbezirk Veltenhof-Rühme mit dem Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel zum Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel (bis 2006: 414) 

2021 wurde der Stadtbezirk Wenden-Thune-Harxbüttel mit dem Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme zum Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 331 Nordstadt (bis 2006: 421) 

2021 wurde der Stadtbezirk Nordstadt mit dem Stadtbezirk 332 Schunteraue zum Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 332 Schunteraue (bis 2006: 422) 

2021 wurde der Stadtbezirk Schunteraue mit dem Stadtbezirk 331 Nordstadt zum Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue zusammengeschlossen. Die Ergebnisse ab 2021 befinden sich im Abschnitt Wahlergebnisse ab 2021.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ergebnisse seit 2021

Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 130 Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (bis 2021: 213) 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 221 Weststadt (bis 2006: 311) 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 222 Südwest 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (bis 2006: 320) 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (bis 2006: 412) 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 
 
 
 Wahl zum Rat der Stadt Braunschweig am 9. September 2001. (PDF; 6 kB) Endgültiges Wahlergebnis der Wahl zum Rat der Stadt aufgrund der Wiederholungswahl im Wahlbezirk 606 am 17. Februar 2002. In: braunschweig.de, 25. Februar 2002
 Wahlen aktuell. Nr. 2. Braunschweig 15. Januar 2003. (PDF; 5,0 MB) Ergebnisse der Kommunalwahlen am 9. September 2001. In: braunschweig.de, 15. Januar 2003 
 Infos zur Kommunalwahl 2006. (PDF; 100 kB) In: braunschweig.de, 15. September 2006
 Wahlen aktuell. Nr. 4. Braunschweig 10. Dezember 2008. (PDF; 2,0 MB) Ergebnisse der Kommunalwahlen am 10. September 2006. In: braunschweig.de, 10. Dezember 2008 
 Wahlen aktuell. Nr. 6. Braunschweig 11. Oktober 2011. (PDF; 4,9 MB) Ergebnisse der Kommunalwahlen am 11. September 2011. In: braunschweig.de, 11. Oktober 2011 
 Wahlen aktuell. Nr. 4. Braunschweig 26. September 2018. (PDF; 7,0 MB) Ergebnisse der Kommunalwahlen am 11. September 2016. In: braunschweig.de, 26. September 2018 
 Wahlen aktuell. Nr. 8. Braunschweig 20. September 2021. (PDF; 1,1 MB) Ergebnisse der Kommunalwahlen am 12. und 26. September 2021. In: braunschweig.de, 29. September 2021

Einzelnachweise 

Braunschweig
Kommunalwahlen